Justice kan avse:

Justice (TV-serie) – en amerikansk advokatserie från 2006
Justice (musikgrupp) – en musikgrupp i den elektroniska genren från Frankrike